Дарій — християнське чоловіче ім'я. Походить через старослов'янське посередництво від , що являє собою еллінізовану форму давньоперського імені «Дараявауш» (‎), утвореного з елементів «дара» («той, хто володіє») + «вауш» («добрий, благий»). Жіноча форма — Дарія.

Зменшені форми — Дарко, Дарчик, Дарусик.

Відомі носії 
 Дарій I Великий — перський цар, один із найвизначніших правителів в історії Давнього Сходу.
 Дарій II — цар Персії з династії Ахеменідів, що правив з 423 по 404 р. до н. е.
 Дарій III — останній цар Персії з династії Ахеменідів, що правив з 336 по 330 р. до н. е.
 Дарій — чернецьке ім'я Со Йосітосі, японського політичного і військового діяча, самурайського полководця.
 Дарій Дмитро Кузьмович (1971—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 7210 Даріус — астероїд

Примітки